Alt Urgell:
 Sant Martí d'Adraén, església al poble d'Adraén, municipi de la Vansa i Fórnols 
 Sant Martí de Biscarbó, església parroquial romànica al poble de Biscarbó (municipi de les Valls d'Aguilar)
 Sant Martí de Cortiuda, església de Cortiuda, municipi de Peramola 
 Alta Ribagorça:
 Sant Martí de Castellars, església parroquial al poble de Castellars (municipi del Pont de Suert)
 Sant Martí de Llesp, església parroquial al poble de Llesp (municipi del Pont de Suert)
 Sant Martí de Taüll, església romànica de la localitat de Taüll (municipi de la Vall de Boí)
 Anoia:
 Sant Martí (Sant Martí Sesgueioles), església al nucli de Sant Martí Sesgueioles 
 Sant Martí (Carme), temple al nucli de Carme 
 Sant Martí d'Albarells
 Berguedà:
 Sant Martí de Boatella, església al municipi de Borredà 
 Sant Martí de Puig-reig, església romànica del  al municipi de Puig-reig 
 Sant Martí de Saldes, església romànica i barroca de Saldes 
 Cerdanya:
 Sant Martí d'Arànser, església al municipi de Lles de Cerdanya (Cerdanya)
 Sant Martí d'Ix, església d'Ix (municipi de la Guingueta d'Ix, Alta Cerdanya)
 Sant Martí d'Urtx, església romànica a l'entitat de població d'Urtx pertanyent al municipi de Fontanals de Cerdanya (Baixa Cerdanya) 
 Sant Martí de Víllec, església romànica a l'entitat de població de Víllec (municipi de Montellà i Martinet, Baixa Cerdanya)
 Empordà:
 Sant Martí de Vallmala, església parroquial al municipi de Llançà
 Sant Martí de Vilarig 
 Sant Martí de Palafrugell, església parroquial de Palafrugell (Baix Empordà)
 Església de Sant Martí de Romanyà, església parroquial al poble de Romanyà de la Selva (municipi de Santa Cristina d'Aro, Baix Empordà)
 Sant Martí de Calonge, església al municipi de Calonge (Baix Empordà)
 Església de Sant Martí del Far, església romànica al municipi del Far d'Empordà (Alt Empordà)
 Sant Martí de Jafre, església parroquial a la vila de Jafre (Baix Empordà) 
 Moianès:
 Sant Martí de Granera, església parroquial romànica al poble de Granera
 Sant Martí de Puig-ermengol, església romànica de finals del  al municipi de Santa Maria d'Oló
 Osona: 
 Sant Martí del Brull, església romànica al Brull 
 Església de Sant Martí Sescorts, al nucli de població de Sant Martí Sescorts (municipi de Santa Maria de Corcó)
 País Valencià:
 Església de Sant Martí (Callosa de Segura), edifici religiós construït el  a Callosa de Segura (Baix Segura)
 Església de Sant Martí (València)
 Pallars Jussà:
 Sant Martí de les Tombetes, església romànica propera al poble de Moror (municipi de Sant Esteve de la Sarga)
 Sant Martí de Torallola, església romànica al poble de Torallola (municipi de Conca de Dalt)
 Sant Martí de Rivert, església parroquial romànica al poble de Rivert (municipi de Conca de Dalt)
 Sant Martí dels Masos de Sant Martí, església romànica rural del  (municipi d'Isona i Conca Dellà)
 Església de Sant Martí de Canals, església parroquial romànica al poble de Canals (municipi de Conca de Dalt)
 Sant Martí del Meüll, església al poble del Meüll (municipi de Castell de Mur)
 Sant Martí de Talarn, església parroquial de la vila de Talarn (Pallars Jussà)
 Sant Martí de Puigcercós, església parroquial romànica al poble de Puigcercós 
 Sant Martí de Puigcercós (nova), església parroquial al poble de Puigcercós 
 Sant Martí de Vilanoveta, antiga església parroquial del despoblat del Mas de Vilanova (municipi de Conca de Dalt)
 Pallars Sobirà: 
 Sant Martí de la Bastida de Sort, església al poble de la Bastida de Sort (municipi de Sort)
 Sant Martí de Borén, església romànica al poble de Borén (municipi d'Alt Àneu)
 Sant Martí de Caregue, església parroquial al poble de Caregue (municipi de Rialb)
 Sant Martí de Montcortès, església parroquial al poble de Montcortès (municipi de Baix Pallars)
 Sant Martí de Mallolís, església romànica al poble de Mallolís (Pallars Sobirà)
 Sant Martí del Pui, església romànica ruïnosa prop al poble d'Ainet de Cardós (municipi de la Vall de Cardòs)
 Sant Martí de Romadriu, església sufragània al poble de Romadriu (municipi de Llavorsí)
 Sant Martí de Solduga, església parroquial romànica al poble de Solduga (municipi de Baix Pallars)
 Ribera d'Ebre:
 Església de Sant Martí de Ginestar, església de Ginestar 
 Església parroquial de Sant Martí (Ginestar), església de Ginestar 
 Vallès Oriental: 
 Sant Martí del Congost, església romànica al municipi d'Aiguafreda 
 Església de Sant Martí (Sant Celoni), església a la vila de Sant Celoni
 Vallès Occidental: 
 Sant Martí de Sorbet, església parroquial al poble de Viladecavalls
 Església vella de Sant Martí, edifici gòtic i renaixentista al municipi de Cerdanyola del Vallès 
 Altres llocs: 
 Sant Martí de Biert, església al municipi de Canet d'Adri (Gironès)
 Església de Sant Martí de Cedofeita, església romànica del  a Porto (Portugal)
 Església de Sant Martí de Surroca, església prop d'una cinglera de la serra Cavallera al municipi d'Ogassa (Ripollès) 
 Església de Sant Martí de la Cortinada, església romànica al nord d'Ordino (Principat d'Andorra)
 Sant Martí de Cortsaví, església parroquial de la comuna vallespirenca de Cortsaví (Vallespir, França)
 Sant Martí de la Figuera, església parroquial al municipi de la Figuera (Priorat) 
 Sant Martí de Mura, edifici romànic al Bages
 Sant Martí de Joval, església del segle X al municipi de Clariana de Cardener (Solsonès)
 Sant Martí de Riudarenes, església parroquial de Riudarenes (la Selva)
 Església de Sant Martí (Lleida), temple catòlic d'estil romànic al nucli antic de la ciutat de Lleida
 Sant Martí de Benós, església al municipi d'Es Bòrdes (Vall d'Aran)
 Sant Martí de la Tallada, església al municipi de Sant Guim de Freixenet (Segarra)
 Col·legiata de Sant Martí, a Lieja (Bèlgica)
 Església de Sant Martí (Groningen), a Groningen (Països Baixos)
 Sant Martí de Capsec, església romànica de la Vall de Bianya (Garrotxa)
 Sant Martí de Clarà, a Clarà, al Conflent.
 Sant Martí del Clot, a la Vall de Bianya, Garrotxa.
 Sant Martí del Clot, al barri del Clot, Barcelona)
 Església de Sant Martí (Canterbury)

Referències